Назаргулы Шагулыевич Шагулыев (; род. , с. Багир, Туркменская ССР, СССР) — туркменский политический деятель, посол Туркмении в Белоруссии и Литве по совместительству.

Биография 
Назаргулы Шагулыев родился в  году в селе Багир Ашхабадской области Туркменской ССР.

В 2000-2004 годах временно исполнял обязанности заместителя хякима Азатлыкского этрапа города Ашхабада.

С 2004 по 2006 год – главный инженер Национального комитета по гидрометеорологии при Кабинете министров Туркмении.

В 2006 году назначен председателем Национального комитета по гидрометеорологии при Кабинете министров Туркмении.

На должность заместителя председателя Кабинета министров назначен 24 августа 2007 года. Представлял Туркмению на саммитах СНГ, в 2010 году в Москве, в мае 2011 года, в Минске, а также в октябре  2011 года в Санкт-Петербурге и 20 декабря в Москве.

21 февраля 2012 года лишился своего поста в новом правительстве.

20 апреля назначен послом Туркмении в Саудовской Аравии, другим указом президента Туркмении ему был присвоен дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла. 17 августа 2012 года одновременно назначен Постоянным представителем Туркмении при Организации Исламского Сотрудничества. 22 сентября 2013 года  одновременно назначен послом в Государстве Кувейт, с 7 июля 2014 года одновременно назначен послом в Королевстве Бахрейн.

5 марта 2015 года назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Туркмении в Белоруссии, Постоянным полномочным представителем Туркмении при уставных и других органах СНГ. 15 февраля 2016 года назначен одновременно Чрезвычайным и Полномочным послом Туркмении в Литовской Республике.

Образование 
В 1980 году окончил Туркменский сельскохозяйственный институт, в 1985 году – Московский государственный агроинженерный университет имени В. П. Горячкина по подготовке инженеров для сельскохозяйственного производства.

Награды 
 Медаль «20 лет Независимости Туркменистана»

Примечания 

Выпускники Туркменского сельскохозяйственного университета
Выпускники вузов Москвы
Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Послы Туркменистана в Саудовской Аравии
Послы Туркменистана в Кувейте
Послы Туркменистана в Белоруссии
Послы Туркменистана в Бахрейне
Послы Туркменистана в Литве
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании